O Campo Municipal de Vieira do Minho é um estádio municipal do Concelho de Vieira do Minho (Portugal). O campo tem uma capacidade de 2.500 lugares sentados e é palco do Vieira Sport Clube.

Estádios de futebol do distrito de Braga
Vieira do Minho